Die Virginia Slims of Kansas City & Bridgestone Doubles of Kansas City 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Kansas City, Missouri. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 27. Februar bis 5. März 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Kansas City (Missouri)